Le mot crampon, ou crampons, peut désigner : 

 un crampon, assemblage de pointes destiné à être attaché sous des chaussures pour permettre la traction sur la neige et la glace ;
 des crampons, embouts permettant l'adhérence à des surfaces sèches et lisses dans les catégories sportives ;
 un crampon de fixation, élément permettant la fixation définitive ou le maintien temporaire d'une pièce sur une autre ;
 en héraldique, un crampon est un meuble en forme de Z à bouts aigus, dont on se servait pour escalader les murs des places fortes ;
 le crampon, signe diacritique s'attachant à certaines lettres ;
 le crampon, appareil fixateur d'organismes aquatiques sessiles ;
 un crampon, terme argotique pour désigner une personne qui est d'une importunité tenace.

Patronyme 

 Augustin Crampon, chanoine catholique, donnant son nom à la « bible Crampon » ;
 Julien Crampon (1992-), acteur français ;
 Zoé Crampon, épouse de Jean-Louis Buffet (1813-1865), donnant son nom à la maison Buffet Crampon.

Homonymie